Deveti maj je lahko:
 9. maj, dan v letu
 dan zmage v Evropi - obletnica kapitulacije Tretjega rajha, predvsem v državah nekdanje Sovjetske zveze in SFRJ (dan zmage)
 Deveti Maj, Niš - naselje v Srbiji